Foxton kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Foxton, Nya Zeeland, Manawatu-Wanganui, Horowhenua District,

Storbritannien 

 Foxton, Leicestershire, 
 Foxton, Cambridgeshire, 
 Foxton, Durham – en ort i Durham, England
 Foxton, North Yorkshire – en ort i North Yorkshire, England

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar